Каналум има више значења:

 Каналум (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Каналум (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику